Radiaster är ett släkte av sjöstjärnor. Radiaster ingår i familjen Radiasteridae. 

Radiaster är enda släktet i familjen Radiasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Radiaster